Padania – denominazione geografica alternativa usata per indicare la pianura padana o un'area comprendente le regioni dell'Italia settentrionale.
 Lega Nord per l'Indipendenza della Padania (anche Lega Nord Padania o, più semplicemente, Lega Nord) – partito politico italiano.
 Lega Padana – partito politico italiano
 Selezione di calcio della Padania – selezione calcistica affiliata alla CONIFA
 la Padania – quotidiano politico, organo d'informazione della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania.
 Padania – album degli Afterhours del 2012.
 Padania – brano degli Afterhours del 2012.